Manatee kan syfta på:

Geografi 
Manatee County, Florida, USA
Manatee River, flod i Belize
Manatee Bay, bukt i Jamaica
Manatee Hole, udde i Jamaica
Manatee Creek, vattendrag i Kanada
Manatee Glacier, glaciär i Kanada
Manatee Peak, bergstopp i Kanada

Musik 
Danse Manatee, album av Animal Collective.